Юлия Алипова:
 Алипова, Юлия Николаевна (род. 1977) — мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе.
 Алипова, Юлия Сергеевна (род. 1990) — российская фотомодель, «Мисс Россия 2014».